Сенчуков — фамилия, женская форма Сенчукова. Известные носители:

 Сенчукова, Наталья Валентиновна (род. 1970) — российская певица.

См. также 
 Сенчуковка
 Синчуков, Пётр Сидорович